Финал Кубка шотландской лиги 1954 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1954/55, состоявшийся 23 октября 1954 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Мотеруэлл» и «Харт оф Мидлотиан». Обладателями трофея стали футболисты эдинбургского коллектива, праздновавшие победу со счётом 4:2. «Хет-триком» в этом матче отметился центральный нападающий «сердец» Вилли Болд.

Путь к финалу

«Харт оф Мидлотиан»

«Мотеруэлл»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com

1954
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Матчи ФК «Мотеруэлл»
Футбол в Европе в 1954 году
События 23 октября
Октябрь 1954 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1954 году